Morani (Noord-Macedonië)
 Morani (Servië)